Вале́рий Фёдоров: Фёдоров, Валерий Валерьевич (род. 1974) — генеральный директор ВЦИОМ.
 Фёдоров, Валерий Васильевич (род. 1947) — советский и российский физик.
 Фёдоров, Валерий Иванович (род. 1943) — российский генерал-полковник милиции.